Josef Hellmesberger henviser til:

 Josef Hellmesberger senior (1828–1893) – østrigsk hofkapelmester, violinist, dirigent og komponist
 Josef Hellmesberger junior (1855–1907) – østrigsk dirigent og komponist